Bleiacetat ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen:

 Blei(II)-hydroxidacetat (CAS-Nr.: )
 Basisches Bleiacetat (CAS-Nr.: )

Siehe auch
 Bleiacetat